Нил Па́трик Джо́рдан (; род. 25 февраля 1950, Слайго, Ирландия) — ирландский кинорежиссёр, продюсер и писатель. Обладатель премии «Оскар». В послужном списке Джордана-режиссёра такие картины, как «Интервью с вампиром», «Майкл Коллинз», «Завтрак на Плутоне» и «Жестокая игра».

Биография и карьера 
Нил Джордан родился 25 февраля 1950 года в графстве Слайго, Ирландия в семье профессора и художницы. В молодости он играл на гитаре, пианино и саксофоне. Учился в Колледже Святого Павла в Дублине. А после окончания Дублинского университета по курсу истории Ирландии и английской литературы, Джордан публикует сборник рассказов «Ночь в Тунисе» (1976) и пишет роман «Прошлое» (1980).

Свою карьеру в кино Джордан начинает как соавтор сценария фильма «Экскалибур» Джона Бурмена.

В 1982 году выходит дебютный фильм Джордана — «Ангел» — криминальный триллер по собственному сценарию.

Вышедшая следом «чёрная» экранизация сказки о Красной шапочке «В компании волков» приносит Джордану несколько наград Лондонского общества кинокритиков () и международное признание.

Любовно-криминальная драма «Мона Лиза» вновь приносит Джордану кинематографические награды: участие в основном конкурсе «Каннского кинофестиваля», номинацию на «Оскар» и множество престижных наград исполнителю главной роли Бобу Хоскинсу.

На волне успеха Джордан снимает в Голливуде две комедии со звёздами первой величины — «Высшие духи» («Бодрость духов») и «Мы — не ангелы».

Вернувшись в Англию, Джордан снимает драму о подростках «Чудо», не имевшую особого успеха на кинофестивалях.

Вышедший в 1992 году фильм «Жестокая игра» («Возмутительная игра») получает блестящую оценку критиков, а Нил Джордан получает премию Оскар за написанный им сценарий к картине. Также он зарабатывает номинацию на «Оскар» в категории «Лучший режиссёр».

В 1994 году вышла мистическая драма Нила Джордана «Интервью с вампиром», ставшая впоследствии культовой. Главные роли в фильме исполнили Брэд Питт, Том Круз и Кирстен Данст. В 1996 году Джордан выпустил фильм «Майкл Коллинз» с Лиамом Нисоном в главной роли. Джордан получил премию Венецианского кинофестиваля за режиссуру картины. С 1997 по 2002 вышли полнометражные фильмы «Мальчик-мясник», «Сновидения», «Конец романа» и «Хороший вор» Нила Джордана. За работу над фильмом «Конец романа» Джордан заработал номинацию на премию «Золотой глобус».

В 2005 году вышла комедийная драма «Завтрак на Плутоне» Нила Джордана c Киллианом Мёрфи в главной роли. Картина получила номинацию Берлинского кинофестиваля в категории «Лучший фильм».

С 2007 по 2012 годы Джордан выпустил фильмы «Отважная», «Ундина» и «Византия». Кроме того, Джордан выступил режиссёром нескольких эпизодов сериала «Борджиа».

В сентябре 2018 года на кинофестивале в Торонто состоялась мировая премьера фильма Джордана «В объятиях лжи» с Хлоей Морец в главной роли. В российский прокат картина выйдет в 2019 году.

Фильмография 
 1982 — Ангел / Angel
 1984 — В компании волков / The Company of Wolves
 1986 — Мона Лиза / Mona Lisa
 1988 — Высшие духи / High Spirits
 1989 — Мы — не ангелы / We’re No Angels
 1991 — Чудо / The Miracle
 1992 — Жестокая игра / The Crying Game
 1994 — Интервью с вампиром / Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles
 1996 — Майкл Коллинз / Michael Collins
 1997 — Мясник / The Butcher Boy
 1999 — Сновидения / In Dreams
 1999 — Конец романа / The End of the Affair
 2000 — Не я / Not I (короткометражный)
 2002 — Хороший вор / The Good Thief
 2005 — Завтрак на Плутоне / Breakfast on Pluto
 2007 — Отважная / The Brave One
 2009 — Ундина / Ondine
 2011 — Борджиа / The Borgias
 2012 — Византия / Byzantium
 2018 — В объятиях лжи / Greta
 2022 — Марлоу / Marlowe

Романы 
 1976 — Ночь в Тунисе / Night in Tunisia
 1980 — Прошлое / The Past
 1983 — Мечта чудовища / The Dream of a Beast
 1994 — Восход с морским чудовищем / Sunrise with Sea Monster
 2005 — Тень / Shade

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт Нила Джордана

Писатели Ирландии
 
Лауреаты премии BAFTA
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения
Лауреаты Ирландской книжной премии